Одесский станкостроительный завод:

 Беллино-Фендерих
 Одесский завод радиально-сверлильных станков